Víctor Jiménez puede referirse a los siguientes hombres:

 Víctor Alfredo Jiménez (n.1974), actor mexicano.
 Víctor Hugo Jiménez (n.1960), exfutbolista argentino.
 Víctor Jiménez García (n.1984), piloto español de automóviles de carreras.
 Víctor Jiménez Guerrero (n.1957), poeta español.